L'épreuve de rugby à sept aux Jeux mondiaux de 2001 se déroule les 25 et . Huit équipes s'affrontent au Yabase Stadium d'Akita. La compétition est remportée par l'équipe des Fidji qui bat en finale l'équipe d'Australie sur le score de 35 à 19.

Équipes participantes 
Huit équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Phase finale

Tournoi principal

Matchs de classement

Notes et références

Articles connexes 

 Jeux mondiaux de 2001
 Rugby à sept aux Jeux mondiaux

Rugby a sept
2001
Jeux mondiaux
Jeux mondiaux de 2001